Palenque bezeichnet
 Palenque (Ecuador), Ort in Ecuador
 Kanton Palenque, Verwaltungseinheit in Ecuador
 Palenque (Kuba), Verwaltungssitz der Gemeinde (municipio) Yateras, Provinz Guantánamo, Kuba
 Palenque, archäologische Fundstätte in Mexiko, ehemalige Maya-Metropole und UNESCO-Welterbe
 Palenque (Stadt), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Palenque, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas
 Nationalpark Palenque, Nationalpark in Mexiko
 Isla Palenque, Insel in Panama
 Palenque oder Quilombo, eine von geflohenen Sklaven gegründete Siedlung

Palenque bezeichnet zudem folgende Personen:
 Carlos Palenque (1944–1997), bolivianischer Musiker, Unternehmer und Politiker